Vrăjitoarele (film) se poate referi la
 Vrăjitoarele (film din 1966)
 Vrăjitoarele (film din 1967) (Le streghe)
  Vrăjitoarele (film din 1990)
 Vrăjitoarele (film din 2005)
 Vrăjitoarele (film din 2020)

Vezi și
 Listă de filme cu vrăjitoare